Remy Christopher Gardner (Sydney, 1998. február 24. –) ausztrál motorversenyző, a Superbike-világbajnokságban a Yamaha versenyzője.

2021-ben Moto2-bajnok lett. Apja, Wayne Gardner szintén világbajnok motorversenyző volt.

Pályafutása 
2012 és 2014 között a CEV Moto3-ban versenyzett, majd 2014-ben három versenyen a Moto3-ban is elindult. 2016-ban a Suter csapattal indult volna Federico Fuligni csapattársaként a Moto2-ben, de a csapat visszalépett. A szezon közben mégis bemutatkozott a Tasca Racing Scuderia Moto2-e csapatban Alessandro Tonucci-t helyettesítve. 2014 és 2018 között a Tech 3 Racing versenyzője volt, majd két évig az ONEXOX TKKR SAG csapatánál versenyzett. 2021-ben a Red Bull KTM Ajo csapatához igazolt és lett világbajnok. 2021 szeptemberében jelentették be, hogy a 2022-es szezont már a MotoGP-ben kezdi meg Raúl Fernández csapattársaként a Tech3 KTM Factory Racing csapatánál.

2022. szeptember 15-én jelentették be, hogy 2023-ban a Superbike-világbajnokságban a távozó amerikai Garrett Gerloff helyét veszi majd át a GRT Yamaha csapatnál.

Eredményei

Statisztika

* Szezon folyamatban.

Teljes MotoGP-eredménylistája 

* A szezon jelenleg is tart.

Jegyzetek

További információk
Profilja a MotoGP hivatalos weboldalán

Ausztrál motorversenyzők
Sydney-iek
1998-ban született személyek
A MotoGP versenyzői
Élő személyek